São Salvador (Mirandela), een plaats in de Portugese gemeente Mirandela
 São Salvador (Odemira), een plaats in de Portugese gemeente Odemira
 São Salvador (Santarém), een plaats in de Portugese gemeente Santarém
 São Salvador (Viseu), een plaats in de Portugese gemeente Viseu